Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Engelse club Manchester City hebben getraind vanaf 1880 tot op heden.

Manchester City FC
Manchester City FC
Trainers